Maere steht für:

 maere oder mære („Kunde, Bericht, Nachricht“), mittelhochdeutsche Wortwurzel von Märe (Verserzählung)

 Mount Maere, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika

 Luc Jozef Gerard De Maere (1956–2011), belgischer Priester und Diplomat des Heiligen Stuhls
 Mære (Film), mittellanger Film von Lisa Reich (2022)

Siehe auch:
 Märe (Berg)
 Märchen (Verkleinerungsform von maere)
 Mär (unwahre Geschichte)